La  du Tour d'Espagne s'est déroulée entre le 27 avril et le  entre Vigo et Bilbao. Il se composait de 18 étapes pour un total de . Il a été remporté par le Néerlandais Jan Janssen.

Équipes participantes 
  KAS
  Mercier-BP
  Romeo-Smith's
  Ferrys
  Pelforth-Sauvage
  Televizier-Batavus
  Karpy
  Vitadello
  Fagor
  Peugeot
  Bic

Classement général

Étapes

Classements annexes

Liste des coureurs

Lien externe 
  Tour d'Espagne 1967, sur le site officiel du Tour d'Espagne

1967
Sport en Espagne en 1967
Cyclisme sur route en 1967
Sport en avril 1967
Sport en mai 1967